Goudot steht für:
 Jules Prosper Goudot (1803–1858), französischer Forschungsreisender und Bruder von Justin Marie Goudot
 Justin Marie Goudot (1802–1847),  französischer Forschungsreisender und Bruder von Jules Prosper Goudot